Unter Händehygiene versteht man:
 das Händewaschen als hygienische Maßnahme der Körperpflege im Alltag
 die Händehygiene für das medizinische und betreuende Personal in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, siehe Basishygiene#Händehygiene

Siehe auch
 SARS-CoV-2 #Hygienemaßnahmen: Händehygiene und Hustenetikette laut Empfehlung des Robert Koch-Instituts